Шервашидзе (Чачба) — грузино-абхазьке князівське прізвище.

Відомі носії 

 Шервашидзе Аслан-бей — абхазький князь з 1808 по 1810 рік.
 Шервашидзе Варлам Олександрович (1888—1957) — грузинський лікар і політик, член Установчих зборів Грузії.
 Шервашидзе Віра Вахтанговна (1953—2021) — російський літературознавець.
 

 Шервашидзе Дмитро Олексійович (1919—1944) — командир підпільної антифашистської організації «Юний месник» у станиці Лабінській, потім — командир роти радянських солдатів у званні лейтенанта.
 Шервашидзе Кадир Туфан-беги (1887—1919) — грузинський політик, член Установчих зборів Грузії.
 Шервашидзе Келеш Ахмат-бей (1747—1808) — абхазький князь з 1780 по 1808 рік.
 Шервашидзе Костянтин Георгійович (1812—1883) — князь, учасник Змови грузинського дворянства 1832.
 Шервашидзе Лео Олексійович (1910—2003) — мистецтвознавець.
 Шервашидзе Микита Георгійович (1941—2008) — болгарський політик.
 

 Шервашидзе Олександр Костянтинович (1867—1968) — князь, абхазький художник і мистецтвознавець.
 Шервашидзе Олександра Георгіївна (уроджена княжна Дадіані; 1822—1864) — третя дружина князя Абхазії М. Г. Шервашидзе, кавалерійна дама ордена Святої Катерини малого.
 Шервашидзе Прокофій Леванович (1840—1915) — генерал-майор у відставці, депутат Державної думи.
 Шервашидзе Сафарбей Келешбеєвич ( 1821) — абхазький князь з 1810 по 1821 рік.

грузинські прізвища